МКС — міжнародна космічна станція, яка обертається навколо Землі на висоті від 340 до 430 кілометрів, створена для проведення наукових досліджень у космосі.
 Міжнародний кримінальний суд — міжнародна судова інстанція
 МКС — міжнародна система одиниць, заснована на метрі, кілограмі та секунді
 МКС (підприємство) — колишнє українське ІТ-підприємство з головним офісом у Харкові, що діяло в 1990—2009 роках.
 Міжнародна комісія зі стратиграфії (International Commission on Stratigraphy, ICS) — основна наукова дочірня організація Міжнародного союзу геологічних наук (МСГН/IUGS) рівня підкомітету, яка займається стратиграфічними, геологічними та геохронологічними питаннями у глобальному масштабі.

Акроніми